Vachtler Csaba (Mór, 1993. március 16. –) magyar labdarúgó, hátvéd, a Tiszakécske játékosa.

Források

További információk 

1993-ban született személyek
Móriak
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Videoton labdarúgói
A Puskás AFC labdarúgói
A Balmazújvárosi FC labdarúgói
A Tiszakécske FC labdarúgói
Élő személyek